Saint-Jeannet peut désigner :
 Saint-Jeannet, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Saint-Jeannet, commune française des Alpes-Maritimes.